Sixth Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Sixth Street Historic District (Missouri), ID-Nr. 80002344
 Sixth Street Historic District (Ohio), ID-Nr. 87002103
 Sixth Street Historic District (Texas), ID-Nr. 75002132
 Sixth Street Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 84000069